Alcubierre bezeichnet
 Alcubierre (Huesca), Ort in Spanien
 Sierra de Alcubierre, Gebirge

Alcubierre ist der Familienname folgender Personen:
 Inocencia Alcubierre (1901–1927), spanische Schauspielerin
 Miguel Alcubierre (* 1964), mexikanischer Physiker
 Roque Joaquín de Alcubierre (1702–1780), spanischer Archäologe